Ahhoz, hogy egy államot nemzetközileg elismerjenek, rendelkeznie kell az államiság alapvető ismérveivel. Ezek az 1933-as montevideói egyezmény szerint: állandó terület, népesség, kormány, illetve képesség arra, hogy a nemzetközi jog más alanyaival kapcsolatba lépjen.

Az un. attributív elméletek szerint a nemzetközi elismerés konstitutív jelleggel az államiságnak mintegy negyedik kritériuma. Ez az elmélet napjainkra visszaszorulóban van, noha hatása azért érezhető. Elfogadottabb a montevideói egyezményben is szereplő deklaratív elmélet, amely szerint egy állam létrejötte ténykérdés, az elismerés a tény deklarálása, és önmagában sem a szuverenitást, sem az államot nem hozza létre, csak elismeri az adott helyzetet.

Nemzetközileg elismertnek általában olyan államot tekintünk, amelyet a nemzetközi közösség államainak többsége elismer. Ez jelenleg általában ENSZ-tagságot is jelent.

Az alábbi listában 193 ország neve szerepel. A lista megegyezik az ENSZ tagállamainak listájával, egyetlen különbséggel: Vatikán.

A, Á

*

B

 

 
*

C

Cs

D

Dzs

E, É

F

G

H

I, Í

J

K

L

M

 

 

* 

* 

*

N

O, Ó

Ö, Ő

P
 
*

R

S

Sz

T

U, Ú

Ü, Ű

V

Z, Zs

Egyéb
Az ENSZ nem-tagállam országként ismer el további két, fent nem szereplő területet:

Ezek itt a függő területek listáján szerepelnek.

Nemzetközileg elismert független államok főbb adatai

Megjegyzések 

*Olyan független állam, melynek védelmi- és/vagy külügyeit megállapodás alapján más állam intézi. Nemzetközi jogilag és e lista szempontjából is független államnak számít.

Országlisták
Nemzetközi kapcsolatok